Rood-Wit of Rood Wit kan verwijzen naar de volgende sportclubs:

Rood-Wit (Aerdenhout), een hockeyclub uit Aerdenhout
Rood-Wit '58, een voetbalclub uit Putten
Rood-Wit '62, een voetbalclub uit Helmond
Rood-Wit '67, een voetbalclub uit Budel-Dorplein
RKSV Rood-Wit Willebrord, een voetbalclub uit St. Willebrord
SV Rood-Wit Veldhoven, een voetbalclub uit Veldhoven
VV Rood Wit, een voetbalclub uit Breedeweg
Rood en Wit, een cricketclub uit Haarlem
Rood-Wit Zaanstad, een voetbalclub in Zaandam
KV Rood-Wit Wezep, een korfbalclub in Wezep